Епархия Сегисамы () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
В XI веке была создана епархия Сегисамы (античное название Сасамона), которая в этом же веке была упразднена.

С 1969 года епархия Сегисамы является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Ординарии епархии 
 епископ Мунио (1071—1087).

Титулярные епископы 
 епископ Марко Алаупович (13.01.1970 — 18.04.1979);
 епископ Джон Джозеф (24.10.1980 — 9.01.1984) — назначен епископом Фейсалабада;
 епископ Пётр Скуха (18.12.1986 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 892, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

С